Христе́нко — фамилия украинского происхождения.

Известные носители:
 Христенко, Александр Фёдорович (1936—2003) — Народный герой Казахстана.
 Христенко, Василий Тимофеевич (1925—2010) — Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена Славы.
 Христенко, Виктор Борисович (род. 1957) — российский государственный деятель.
 Христенко, Егор Иванович (1913—1996) — Герой Советского Союза.
 Христенко, Игорь Владленович (род. 1959) — российский артист эстрады, юморист, актёр, пародист.
Христенко, Инна Митрофановна (1919 — 2001) — советская и украинская детская поэтесса и прозаик. 
 Христенко, Пётр Иванович  (1908—1984) — советский учёный, специалист в области теплотехники, лауреат Сталинской и Ленинской премий.